Le gōng'àn (公案 nom chinois) ou kōan (nom japonais) est une courte phrase ou brève anecdote absurde ou paradoxale utilisée dans certaines écoles du bouddhisme chan ou zen ;
 Le xian de Gong'an (公安) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.